Акоп Мовсесович Акопян (; род. , село Цахкашен Ашоцкого района) — армянский поэт.

 1969 — окончил среднюю школу № 1 г. Октемберяна (ныне Армавир).
 1973 — филологический факультет Ереванского государственного педагогического института им. Х.Абовяна.
 1973—1978 — работал учителем армянского языка и литературы.
 1978—1991 — заведующий отделом прозы и поэзии, ответственный секретарь, заместитель главного директора, а позже директор.
 1991—1996 — министр культуры, спорта и вопросам молодёжи Армении.

Министры культуры Армении
Армянские поэты